Open GDF Suez de Bretagne 2009 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Сен-Мало и являющегося частью женской взрослой серии ITF в статусе турнира с призовым фондом в 100 тысяч долларов и оплаченном проживании для участников.

В 2009 году турнир прошёл с 21 по 27 сентября. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре между US Open и позднеосенней зальной серией.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Стефани Коэн-Алоро
 в парном разряде —  Мария Хосе Мартинес Санчес и  Аранча Парра Сантонха

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Татьяна Малек (№ 64 в мире на тот момент). Немка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже во втором круге в матче с прошлогодней чемпионкой; Коэн-Алоро, впрочем в турнире также не задержалась, проиграв в четвертьфинале. В их отсутствие титул разыграли несеянная Аранча Парра Сантонха и третья ракетка соревнований Александра Дулгеру; обладающая меньшим рейтингом испанка оказалась чуть сильнее, выиграв финал в двух партиях. Для Аранчи этот выигранный турнир стал самым статусным выигранным титулом в протуре.

Парный турнир достался несеянной команде, попавшей на соревнование по специальному приглашению от организаторов: альянс Тимея Бачински / Татьяна Гарбин выиграл здесь второй совместный титул, переиграв в четвертьфинале первую сеянную команду, а в финале — на отказе — четвёртую.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Аранча Парра Сантонха обыграла  Александру Дулгеру со счётом 6-4, 6-3.
 Парра Сантонха выигрывает свой 2-й в сезоне и 10-й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Дулгеру уступает свой 2-й в сезоне и 6-й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Тимея Бачински /  Татьяна Гарбин обыграли на отказе соперниц  Андрею Клепач /  Орели Веди при счёте 6-3 в свою пользу.
 Бачински выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Гарбин выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 9-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

См. также 
 Open GDF Suez de Bretagne
 Цикл женских турниров ITF 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Теннис
Сентябрь 2009 года
2009